Rhodacme é um género de gastrópode  da família Ancylidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Rhodacme elatior (Anthony, 1855)
 Rhodacme filosa (Conrad, 1834)
 Rhodacme hinkleyi (Walker, 1908)